Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Peter Fleming che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Tomáš Šmíd 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Peter Fleming (Campioni)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (finale)

 Mark Dickson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Steve Meister /  Brian Teacher (secondo turno)
 Scott Davis /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1984